Walzl ist der Familienname folgender Personen:
 August Walzl (* 1933), österreichischer Historiker
 Herbert Walzl (* 1959), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor

Siehe auch:
 Walzel